Comtat de Washington (Alabama)
 Comtat de Washington (Arkansas)
 Comtat de Washington (Carolina del Nord)
 Comtat de Washington (Colorado)
 Comtat de Washington (Florida)
 Comtat de Washington (Geòrgia)
 Comtat de Washington (Idaho)
 Comtat de Washington (Illinois)
 Comtat de Washington (Indiana)
 Comtat de Washington (Iowa)
 Comtat de Washington (Kansas)
 Comtat de Washington (Kentucky)
 Comtat de Washington (Maine)
 Comtat de Washington (Maryland)
 Comtat de Washington (Minnesota)
 Comtat de Washington (Mississipí)
 Comtat de Washington (Missouri)
 Comtat de Washington (Nebraska)
 Comtat de Washington (Nova York)
 Comtat de Washington (Ohio)
 Comtat de Washington (Oklahoma)
 Comtat de Washington (Oregon)
 Comtat de Washington (Pennsilvània)
 Comtat de Washington (Rhode Island)
 Comtat de Washington (Tennessee)
 Comtat de Washington (Texas)
 Comtat de Washington (Utah)
 Comtat de Washington (Vermont)
 Comtat de Washington (Virgínia)
 Comtat de Washington (Wisconsin)